Mire megvénülünk – Jókai Mór írta, 1865-ben megjelent regény
Mire megvénülünk – ifj. Uher Ödön rendezte, 1916-ban készített és 1917-ben bemutatott magyar némafilm
Mire megvénülünk – Horváth Ádám rendezte, 1978-ban bemutatott hat részes magyar tévéfilm